Turrialba steht für:

 Turrialba (Kanton), einen Kanton der costa-ricanischen Provinz Cartago
 Turrialba (Cartago), eine Kleinstadt in der costa-ricanischen Provinz Cartago, Hauptstadt des gleichnamigen Kantons
 Turrialba (Vulkan), einen Vulkan in Costa Rica
Siehe auch:
 Turris alba